Пчёвжа  — посёлок в Киришском районе Ленинградской области. Административный центр Пчёвжинского сельского поселения.

Название 
Изначально посёлок получил наименование «Вытяжной», так как здесь вытягивали на берег сплавляющийся лес и осуществляли его погрузку на железнодорожные платформы.

Позднее был переименован по названию реки.

История 
Согласно карте Ф. Ф. Шуберта, в 1844 году близ места расположения современного посёлка, находился Погост Пчовжо-Никольский. Сейчас это старое кладбище деревни Белая.

На «Военно-топографической карте Новгородской губерний» 1890 года, на месте будущего посёлка обозначена деревня Бор из 10 дворов.

Посёлок возник, как центральный пункт Киришского леспромхоза, учреждённого в 1932 году.

Посёлок Вытяжной учитывается областными административными данными с 1 января 1946 года в составе Бельского сельсовета Киришского района.

С 1954 года, в составе Горчаковского сельсовета.

С 1963 года, в составе Волховского района.

С 1965 года, вновь в составе Киришского района.

По данным 1966 и 1973 годов посёлок Пчёвжа являлся административным центром Горчаковского сельсовета.

По данным 1990 года в посёлке Пчёвжа проживали 1853 человека. Посёлок являлся административным центром Пчёвжинского сельсовета в который входили 7 населённых пунктов: деревни Белая, Березняк, Борутино, Горчаково, Железная Гора, Порог; посёлок Пчёвжа, общей численностью населения 2199 человек.

В 1997 году в посёлке Пчёвжа Пчёвжинской волости проживали 1559 человек, в 2002 году — 1270 человек (русские — 97 %).

В 2007 году в посёлке Пчёвжа Пчёвжинского СП — 1345.

География 
Посёлок расположен в юго-восточной части района на автодороге  (Кириши — Будогощь — Смолино).

Расстояние до районного центра — 33 км.

В посёлке находится железнодорожная станция Пчёвжа на линии Мологского направления (Мга — Хвойная — Овинище). 

Посёлок находится на реке Пчёвжа. Через посёлок протекает ещё одна река — Гажица.

Демография

Инфраструктура 
Посёлок застроен преимущественно деревянными домами, хотя имеются и каменные. Застройка довольно плотная и по большей части беспорядочная. Достопримечательносетй нет. Основное занятие населения Пчёвжи — лесоразработки, ведущиеся в окрестностях посёлка. Лесовозные узкоколейки, по которым раньше лес с разработок доставлялся на железнодорожную станцию Пчёвжа, на сегодняшний день не действуют.

Улицы 
Андрея Голенка, Боровая, Вокзальная, Восточная, Гагарина, Железнодорожная, Западная 1-я, Западная 2-я, Клубная, Комарова, Комсомольская, Ленинградская, Лесная, Московская, Набережная 1-я, Набережная 2-я, Огородная, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Промышленная, Речная, Садовая, Северная, Совхозная, Сосновая, Узкоколейная, Южная.

Примечания 

Населённые пункты Киришского района